Obléhání Paříže proběhlo v dějinách města několikrát:
 Obléhání Paříže (465) – obléhání města merovejským králem Childerichem I.
 Obléhání Paříže (486) – obléhání města merovejským králem Chlodvíkem I.
 Obléhání Paříže (494) – obléhání města merovejským králem Chlodvíkem I.
 Obléhání Paříže (845) – obléhání města Vikingy
 Obléhání Paříže (856) – obléhání města Vikingy
 Obléhání Paříže (861) – obléhání města Vikingy
 Obléhání Paříže (885–886) – obléhání města Vikingy
 Obléhání Paříže (978) – obléhání města císařem Otou II.
 Obléhání Paříže (1358) – obléhání města dauphinem Karlem V.
 Obléhání Paříže (1360) – obléhání města anglickým králem Eduardem III.
 Obléhání Paříže (1370) – obléhání města anglickým velitelem Robertem Knollesem
 Obléhání Paříže (1420) – obléhání anglickým králem Jindřichem V.
 Obléhání Paříže (1427) – obléhání města francouzským králem Karlem VII.
 Obléhání Paříže (1429) – obléhání města francouzským králem Karlem VII. a Johankou z Arku
 Obléhání Paříže (1435–1436) – obléhání města Arthurem de Richemont a Ambroisem de Loré, veliteli Karla VII.
 Obléhání Paříže (1462) – obléhání města burgundským vévodou Filipem III.
 Obléhání Paříže (1465) – obléhání města Ligou Bien public
 Obléhání Paříže (1536) – obléhání města císařem Karlem V.
 Obléhání Paříže (1589–1594) – obléhání města za hugenotských válek Jindřichem III. a Jindřichem IV.
 Obléhání Paříže (1649) – obléhání města za Frondy Velkým Condé
 Obléhání Paříže (1814) – obléhání města za napoleonských válek viz Bitva o Paříž
 Obléhání Paříže (1870–1871) – obléhání města za prusko-francouzské války